Kosten-Nutzen-Untersuchung ist der Oberbegriff für verschiedene mehrdimensionale quantitative Analysemethoden:

 Kosten-Nutzen-Analyse, verschiedene Verfahren zur Entscheidungsunterstützung in Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge
 Kosten-Wirksamkeits-Analyse, Instrument zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Projekten
 Nutzwertanalyse zur Reihung von Alternativen
 Kosten-Nutzen-Bewertung für Arzneimittel nach § 35b SGB V (Sozialgesetzbuch) 
 Kosten-Nutzen-Modell, erklärt das Verhalten von sozialen Akteuren bei Abwägungsprozessen, z. B. das Hilfeverhalten von Beobachtern einer Notsituation